Zkratka SOG může znamenat:
 Special Operation Group mnoho jednotek zemí celého světa, například v ČR útvar speciálních operací Vojenské policie Armády České republiky
 Studies and Observations Group – též MACV-SOG (Military Asistance Command, Vietnam – Studies and observation group) – americká Studijní a pozorovací skupina za vietnamské války